Benkovski kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Benkovski (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Avren, 
 Benkovski (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), obsjtina Maritsa, 
 Benkovski (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Benkovski (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Kirkovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar